Гаухман — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гаухман, Инна Исааковна (1914—1997) — российский музыкальный педагог.
 Гаухман, Лев Давидович (1931—2015) — российский учёный в области уголовного права, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник МВД СССР.
 Гаухман-Свердлов, Марксэн Яковлевич (1929—1997) — советский и российский художник-постановщик, народный художник Российской Федерации.